Нуево План де Ајала има више значења:

 Нуево План де Ајала (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево План де Ајала (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево План де Ајала (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику